Microsoft Word Viewer — программное обеспечение, входящее в состав Microsoft Office 2003 для просмотра Документов Microsoft Office Word (только версия 2003)

Описание 
Программа создана только для просмотра Документов Word более ранних версий. Также можно просматривать Письма Microsoft Outlook

Поддержка 
Поддержка этой программы очень давно закончилась в пользу PowerPoint Viewer, программы для просмотра презентаций PowerPoint

Примечания